Аму́рська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР, на честь річки Амур.

Амурська вулиця — вулиця в місті Оскемен.

Амурська вулиця — вулиця в місті Владивосток.
 Амурська вулиця — вулиця в місті Липецьк.
 Амурська вулиця — вулиця в місті Москва.
 Амурська вулиця — вулиця в місті Новосибірськ.
 Амурська вулиця — вулиця в місті Тюмень.
 Амурська вулиця — вулиця в місті Уфа.
 Амурська вулиця — вулиця в місті Чита.
 Амурська вулиця — вулиця в місті Омськ.

Амурська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Амурська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Амурська вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Амурська вулиця — вулиця в місті Сімферополь.
 Амурська вулиця — вулиця в місті Харків.

 Амурська вулиця — колишня назва вулиці Академіка Книшова в місті Київ.
 Амурська вулиця — колишня назва вулиці Героїв Крут у місті Кропивницький.

Вулиці